La fase a gironi della Coppa del Mondo di rugby 2007 si tenne tra i'8 e il  in varie sedi della Francia e del Regno Unito.
Le prime due classificate di ogni girone accedettero ai quarti di finale e guadagnarono la qualificazione automatica alla  insieme alla terza classificata di ogni girone.

Tutti i referti sono menzionati da Barclay:2011.

Girone A

Classifica girone A

Girone B

Classifica girone B

Girone C

Classifica girone C

Girone D

Classifica girone D

Verdetti

Squadre qualificate ai quarti di finale e alla Coppa del Mondo 2011 
 Girone A:  (A1) e  (A2)
 Girone B:  (B1) e  (B2)
 Girone C:  (C1) e  (C2)
 Girone D:  (D1) e  (D2)

Squadre qualificate alla Coppa del Mondo 2011 
 Girone A:  (A3)
 Girone B:  (B3)
 Girone C:  (C3)
 Girone D:  (D3)

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Gironi